Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-Сити») — развивающийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. Является частью Пресненского района Центрального административного округа Москвы.

В рамках «Москва-Сити» создаётся зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг. Управляющей компанией по созданию и развитию всего проекта ММДЦ «Москва-Сити» выступает ПАО «СИТИ», а техническим заказчиком и представителем города Москва в распоряжении государственным имуществом Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити» выступает ГУП «Центр-Сити».

Строительство ММДЦ «Москва-Сити» ведётся на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни, на территории общей площадью около 100 га, из которых 60 га подлежат новой застройке. На 2014 год объём инвестиций в ММДЦ составил примерно 12 млрд $. На 2023 год на территории ММДЦ «Москва-Сити» уже построено тринадцать из двадцати трёх запланированных объектов. Ещё шесть зданий находятся в стройке и четыре — в стадии проектирования. Строительство башен «Москва-Сити» ведется за счёт средств частных инвесторов.

История 
Первые планы создания в Москве бизнес-квартала международного образца появились в 1991 году. Инициатором был архитектор Борис Иванович Тхор, который обратился к Ю. М. Лужкову с предложением построить небоскрёбы международного делового центра. Тогда специально для строительства и эксплуатации ММДЦ «Москва-Сити» при активной поддержке Правительства Москвы было создано Акционерное общество «Сити», позднее преобразованное в ПАО «СИТИ», которое выступило в роли управляющей компании по созданию и развитию проекта ММДЦ «Москва-Сити». На основании соответствующих договоров, подписанных с Правительством Москвы, ПАО «СИТИ» выполняет функции заказчика по всему проекту и является арендатором земли под ММДЦ «Москва-Сити».

Структуры, организующие работу и функционирование комплекса

ПАО «СИТИ» 

Управляющая компания по созданию и развитию проекта ММДЦ «Москва-Сити», созданная весной 1992 года. В 1994 году Правительство Москвы генеральным договором на управление проектом по созданию и развитию ММДЦ от 30 декабря 1994 года уполномочивает ОАО «Сити» выполнять функции управляющей компании проекта «Москва-Сити».

В феврале 2014 года основным владельцем ОАО «Сити» стала группа «Solvers» во главе с Олегом Малисом.

В середине июля 2016 года, в связи с изменениями в законодательстве об акционерных обществах, была произведена смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.

ГУП города Москва «Центр-Сити» 
Создано распоряжением Правительства Москвы от 15 января 2003 года № 43-РП в целях эффективного управления городским имуществом и в интересах привлечения средств для завершения проектирования и строительства, а также дальнейшего содержания, обслуживания и эксплуатации Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити». Всё имущество Центрального ядра закреплено за ГУП «Центр-Сити» на праве хозяйственного ведения.

ООО «Сити проперти менеджмент» 
Управляющая компания организована в 2008 году для предоставления услуг на территории ММДЦ «Москва-Сити». Компания занимается коммерческим управлением офисной недвижимости в башнях «Империя», «Федерация» и «Город столиц». В управлении находится более 10 тыс. м².

Расположение объектов

Таблица участков

Таблица сооружений

Изменённые проекты

Объекты

«Центральное ядро» 

«Центральное ядро» (участки № 6-8) — одно из самых сложных по конструкции строений ММДЦ. Центральное ядро делится на 2 части: подземную и надземную.

В подземную часть ядра входит 3 станции метрополитена, в том числе действующая с 2005 года «Выставочная» Филёвской линии. Также там расположена автостоянка на 2750 машиномест и технические помещения. Подземное общественное пространство занимает торговый комплекс, представляющий собой развитую многофункциональную торговую зону, а также вестибюли метро с пешеходными зонами и переходами в здания, расположенные на соседних участках. С западной стороны центрального ядра расположена VIP-стоянка.

Наземная часть разделена на три функциональных зоны: гостиница — на участке № 8а; торгово-развлекательный комплекс — на участках № 8б и 7; кино-концертный зал вместимостью около 6000 человек — на участке № 6.

Гостиница строится за счёт привлечённых средств, причём объём капитальных вложений составит около 50-55 млн $. Гостиница имеет 5 лестнично-лифтовых блоков, соединяющих надземные этажи гостиницы с подземными автостоянками и предприятиями торговли. На территории объекта предполагается разместить апартаменты, рестораны, зимние сады, террасы, технические и вспомогательные помещения.

Торгово-развлекательный комплекс расположен в центральной части здания на участках № 8б и 7. Он разделён на 4 зоны, отражающие концептуально времена года. Объём комплекса образован фронтальными 5-этажными 4-модульными объёмами. Комплекс включает в себя торговую и выставочную зоны, зрелищно-развлекательную, парк, каток, выставки, предприятия питания, торговые и развлекательные помещения, галереи и рестораны. Главное рекреационное пространство накрыто стеклянным куполом.

Киноконцертный зал расположен на участке № 6 и рассчитан на проведение значимых зрелищных мероприятий, гала-концертов, форумов, массовых торжеств. Круглый в плане зал имеет трансформируемую сценическую часть, раскрываемую, в случае необходимости. Входы в зал осуществляются через вестибюли. Объём капитальных вложений составит около 120—140 млн $.

 Начало строительства: декабрь 2005 года.
 Окончание строительства: ТРЦ «Афимолл» — май 2011 года, Novotel — июль 2013 года, киноконцертный зал — 2022 год.
 Общая площадь сооружения: 450 000 м²
 Объём инвестиций в проект: 300 млн $

«Башня 2000» 

«Башня 2000» (участок № 0) — 30-этажное офисное здание, расположенное на правом берегу Москвы-реки. Башня соединена с ММДЦ торгово-пешеходным мостом «Багратион», ставшим первой постройкой в рамках ММДЦ. Кроме офисных помещений в здании расположены подземная стоянка, рестораны и прочие рекреационные помещения.

 Начало строительства: 1996 год.
 Окончание строительства: 2001 год.
 Высота: 104 м
 Количество этажей: 30
 Общая площадь здания: 61 057 м²

Экспоцентр 

Экспоцентр (участок № 1) — одна из ведущих выставочных организаций стран Восточной Европы и крупнейший организатор международных выставок и конгрессных мероприятий в России. «Экспоцентр» организует участие российских фирм и организаций в выставках и ярмарках за рубежом; в течение многих лет по поручению Правительства Российской Федерации является организатором российских экспозиций на Всемирных выставках.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит более 100 выставочных мероприятий различного масштаба и значимости. В них принимают участие около 30 тыс. экспонентов. Число посетителей — около 1 млн человек. Общая площадь ЦВК «Экспоцентр» — более 250 тыс. м², общая выставочная площадь — 135 тыс. м²: закрытая — 85 тыс. м², открытая — 50 тыс. м². В 2007 году площадь выставочно-конгрессных мероприятий составила более 700 тыс. м².

Башня Эволюция 

На участках № 2 и 3 размещается многофункциональный центр «Башня Эволюция» высотой 55 этажей. В состав многофункционального центра входят торговые помещения с ресторанами, а также офисные помещения.

В стилобатной части центра предусматривается размещение торгово-развлекательных помещений, а также пешеходных связей между ТПМ «Багратион», станцией метро «Выставочная» и помещениями «Центрального ядра». В подземной части предусматривается размещение подземной автостоянки.

В рамках благоустройства участков № 2 и 3 предусматривается строительство общегородской площади на эксплуатируемой кровле стилобатной части.

 Начало строительства: 2011 год
 Завершение строительства: 2015 год
 Высота: 246 м
 Количество этажей: 55
 Общая площадь земельного участка: 2,549 га
 Общая площадь здания: 169 000 м²
 Общая площадь помещений: 2000 м²
 Количество машиномест: 1350
 Архитектор: Филипп Никандров
 Застройщик: ГК Снегири
 Генеральный проектировщик: Горпроект
 Подрядчик: Ренейссанс констракшн

Деловой комплекс «Империя» 

Деловой комплекс «Империя» (участок № 4) представляет собой многофункциональный комплекс, сочетающий офисные помещения, апартаменты и торговые помещения.

 Начало строительства: 2006 год
 Завершение строительства: 2011 год
 Высота: 238,6 м
 Количество этажей: 59
 Общая площадь земельного участка: 1,74 га
 Общая площадь здания: 203 191 м²
 Общая площадь офисных помещений: 121 497 м²
 Общая площадь апартаментов: 45 377 м²
 Архитектор: NBBJ

Комплекс «Город столиц» 

Комплекс «Город столиц», символизирующий Москву и Санкт-Петербург, располагается на участке № 9.

Архитектурный ансамбль, совмещающий в себе развлекательный комплекс, помещения офисов и элитные квартиры, под которые отводится больше половины верхних этажей. «Город столиц» состоит из двух башен — 76-этажная «Москва» и 65-этажный «Санкт-Петербург», высотой 302 м и 257 м соответственно, объединённых 17-этажным стилобатом и 17-этажного купольного здания с атриумом. Весь комплекс располагается на едином подиуме, состоящем из 6-уровневого подземного объёма и надземного 4-уровневого общественного пространства. В надземной части подиума располагаются магазины, фитнес-центр, презентационные залы, рестораны. В 17-этажной стилобатной части располагаются офисные помещения, над офисами в башнях — апартаменты.

 Начало строительства: 2005 год
 Завершение строительства: 2011 год
 Высота: 302 м
 Количество этажей: башня «Москва» — 76; башня «Санкт-Петербург» — 65; купольное здание — 17
 Общая площадь земельного участка: 1,27 га
 Общая площадь объекта: 288 680 м²
 Общая площадь торговой части: 10 000 м²
 Общая площадь спортивной части (фитнес): 2480 м²
 Общая площадь общественной части, включая рестораны и кинотеатры: 10 800 м²
 Общая площадь офисной части: 80 000 м²
 Общая площадь апартаментов: 101 440 м²
 Количество машиномест: 2000
 Архитектор: фирма NBBJ
 Объём инвестиций: 450 млн $

Комплекс «Башня на Набережной» 

Комплекс «Башня на Набережной» находится на участке № 10 проекта Москва-Сити. Данный комплекс включает в себя три здания разной этажности (17, 27 и 59 этажей). В октябре 2004 года 17-этажное здание было готово для въезда арендаторов. В октябре 2005 года второе, 27-этажное. Строительство третьего небоскрёба началось в январе 2005 года, закончилось в октябре 2007 года, тогда же он был введён в эксплуатацию. Блок A и блок B расположены над четырьмя, а блок C над пятью подземными этажами. Площади общего пользования, находящиеся на первом подвальном уровне, и торговый холл объединяют их в единое целое.

В комплексе разместятся офисные помещения класса «А», включая один подземный этаж, который будет отведён под розничную торговлю. На остальных подземных этажах разместятся автомобильные парковки.

 Начало строительства: 2003 год
 Завершение строительства: 2007 год
 Высота: 268 м
 Количество этажей: Башня «С» — 59; Башня «В» — 27; Башня «А» — 17
 Общая площадь участка: 1,6 га
 Общая площадь башни «А»: 39 800 м²
 Общая площадь башни «В»: 53 994 м²
 Общая площадь башни «С»: 160 200 м²
 Архитектор проекта: архитектурное бюро Enka
 Заказчик-застройщик: Сити Сентер Инвестмент БВ
 Объём инвестиций: 200 млн $

IQ-quarter 

IQ-quarter (участок № 11) — главный транспортно-пересадочный узел ММДЦ «Москва-Сити». Одной из основных целей функционального назначения Терминального комплекса является транспортировка пассажиров от аэропортов Внуково и Шереметьево к ММДЦ «Москва-Сити» по существующим железнодорожным путям, что позволяет быстро добираться до центра города. Многоуровневый терминал соединяет несколько подземных зон со станциями метрополитена и городского транспорта. Объект строительства располагается в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца.

Архитектурная концепция терминального комплекса, получившего позднее название IQ-quarter, разрабатывалась архитектурной компанией «NBBJ», инженерное проектирование осуществляла инженерная компания Arup, генеральное проектирование — ЗАО «ГОРПРОЕКТ».

Комплекс представляет собой 22-этажное здание гостиницы (блок 1) и два высотных офисных здания высотой 33 (блок 2) и 42 (блок 3) этажа, объединённые общим подземным пространством, используемым для парковки (925 машиномест), размещения торговых площадей и сооружений «мини-метро».

Подземное пространство комплекса включает в себя 7 этажей. Общая площадь комплекса составляет 228 000 м²: надземная часть — 159 765 м², подземная — 68 235 м².

 Начало строительства: 2011 год
 Окончание строительства: 2017 год
 Площадь участка: 1,84 га
 Общая площадь комплекса: 228 000 м²
 Количество этажей: башня 1 — 22; башня 2 — 33; башня 3 — 42
 Количество машиномест на автостоянке: 925

Евразия 

Проект, располагающийся на участке № 12, представляет собой офисно-рекреационный комплекс, включающий 309-метровое здание общей площадью 207 542 м² на трёхэтажном подиуме, в котором размещается фитнес-центр, развлекательные центры, рестораны и магазины. Остальные площади распределены следующим образом: 106 231 м² отдано под офисы класса А, а 21 185 м² занял гостиничный комплекс. На нижних ярусах разместилась парковка на более чем 1000 автомобилей. Под нежилые помещения отведены этажи с −5 по 50.

 Начало строительства: 2004 год
 Окончание строительства: 2015 год
 Высота: 308,9 м
 Количество этажей: 70 надземных и 5 подземных
 Общая площадь: 207 542 м²
 Площадь офисных помещений: 106 231 м²
 Площадь гостиничного комплекса: 21 185 м²
 Количество машиномест: 1000
 Архитекторы: Swanke Hayden и Connell Architects
 Объём инвестиций: 250 млн $

Башня Федерация 

Офисный комплекс «Федерация» располагается на участке № 13 ММДЦ «Москва-Сити». Строение представляет собой конструкцию из двух трёхгранных башен высотой 374 и 242 м соответственно, расположенных на стилобате. В башнях располагаются офисные помещения и апартаменты, разделяемые техническими этажами, а также ресторан. В стилобатной части планируется организация полного комплекса торговых и бытовых услуг. Подземная часть включает в себя технические помещения и пешеходную зону, соединяющую комплекс с центральной частью делового центра, северным выездом и комплексом на 12 участке. На ноябрь 2014 года стал самым высоким небоскрёбом в Европе и оставался таковым 3 года, до октября 2017 года, после чего его превзошёл ещё недостроенный петербургский «Лахта-центр». В 2018 году на 89 этаже открылась смотровая площадка.

 Начало строительства: 2003 год
 Окончание строительства: 2017 год
 Высота: башня «Запад» — 242 м; башня «Восток» — 374 м
 Количество этажей: башня «Запад» — 62; башня «Восток» — 95
 Общая площадь объекта: 443 000 м²
 Общая площадь земельного участка: 1,07 га
 Девелопер: «АЕОН-Девелопмент»
 Застройщик: ЗАО «Башня Федерация»
 Проектировщик: Проектное бюро «Thornton&Tomasetti», ООО «Проектное бюро „Римакс“»
 Управление и эксплуатация: ООО «ВБ Сервис» (башня «Запад»), УК «Федерейшн Груп» (башня «Восток»)
 Архитекторы: Сергей Чобан, Питер Швегер (Архитектурная мастерская SPEECH)
 Объём инвестиций: 1,2 млрд $
 Генподрядчик: «Ренейссанс констракшн»

Башня Меркурий 

Многофункциональное здание с помещениями жилого и нежилого фондов, помещениями торгово-бытового и культурного назначения башня Меркурий на участке № 14. Строение имеет три подземных этажа. В здании располагаются офисные помещения, апартаменты, торговые площади, а также рестораны. Подземная часть включает в себя автостоянку, технические и торговые помещения. Сейчас здание по высоте четвёртое в ММДЦ и пятое в Европе и входит в категорию «сверхвысокие строения».

 Начало строительства: 2005 год
 Окончание строительства: 2014 год
 Высота: 338,8 м
 Количество этажей: 75
 Общая площадь земельного участка: 0,5 га
 Общая площадь объекта: 173 960 м²
 Общая площадь офисных помещений: 87 600 м²
 Общая площадь апартаментов: 22 619 м²
 Инфраструктура: 3700 м²
 Общая площадь тех. помещений: 16 900 м²
 Общая площадь автостоянки: 18 000 м²
 Архитекторы: Михаил Посохин, Фрэнк Уильямс и Г. Л. Сирота
 Количество машиномест: 437

Neva Towers 

Ранее — Renaissance Moscow Towers — многофункциональный высотный комплекс, занимающий 17-й и 18-й участки ММДЦ. На участке общей площадью 2,41 га возводятся две башни на едином четырёхэтажном стилобате: жилое здание высотой 345 метров (79 этажей), а также 68-этажную башню высотой 302 метра, в которой до 28-го этажа предполагаются офисы

 Площадь участка: 2,41 га.
 Общая площадь: 349 232 м²
 Башня 2 имеет высоту 345 м и насчитывает 79 этажей.
 Башня 1 имеет высоту 302 м и насчитывает 68 этажей.

Офисно-деловой комплекс (ОКО) 

Участок 16 разделён на две части — 16а и 16б.

На участке 16а расположено офисно-административное высотное здание и здание с апартаментами.
 Площадь участка: 1,02 га
 Инвестор: «Лисарио Трейдинг Лимитед»
 Заказчик: ООО «Строй Ресурс»
 Архитектурное бюро: «Skidmore, Owings & Merrill LLP»
 Общая площадь: 249 600 м²
 Площадь офисных помещений: 122 493 м²
 Площадь жилых помещений: 122 507 м²
 Площадь торговых помещений: 1111 м²
 Площадь технических помещений: 2682 м²
 Количество машиномест: 1135
 Северная башня имеет высоту 245 м и насчитывает 49 этажей
 Южная башня имеет высоту 354 м и насчитывает 85 этажей

На участке 16б расположена общественная автостоянка средней этажности.

 Инвестор: «Лисарио Трейдинг Лимитед», ОАО «Сити»
 Заказчик: ООО «Строй Ресурс», ОАО «Сити»
 Архитектурное бюро: «Skidmore, Owings & Merrill LLP»
 Площадь участка: 1,56 га
 Общая площадь: 180 000 м²
 Общая площадь надземной части: 107 250 м²
 Общая площадь помещения автостоянки: 74 250 м²
 Общая площадь помещения гостиницы: 30 000 м²
 Общая площадь подземной части: 72 750 м²
 Общая площадь помещения автостоянки: 72 750 м²
 Количество машиномест: 3400
 14-этажная автостоянка

Северная башня 

Северная башня — одно из самых низких строений ММДЦ, расположенное на участке № 19. В башне расположены офисные помещения, концертный зал, фитнес-центр, рестораны, кафе, лечебное учреждение, а также автостоянка. Наверху у здания имеются значительные по размеру железные фермы, которые выполняют декоративную функцию. Башня имеет внушительный 18-этажный атриум, который завершается куполом. Здание было сдано в эксплуатацию третьим в районе Сити после Башни-2000 и Башни на Набережной. Башня строилась с 2004 года по 2008 год.

 Начало строительства: 2003 год
 Окончание строительства: 2008 год
 Высота: 108 м (132 м со шпилем)
 Количество этажей: 27
 Общая площадь проекта: 135 000 м²

Транспорт 
Расположение ММДЦ «Москва-Сити» в центре столицы должно обеспечить удобный и простой доступ к комплексу.
Утверждённая Правительством Москвы программа создания современной транспортной системы включает:
 построенный пешеходный мост «Багратион» через Москву-реку;
 реконструкцию и обустройство существующих дорог;
 создание новых магистралей и многополосных скоростных трасс, соединяющих ММДЦ с основными транспортными артериями города (в частности, участок 3-го транспортного кольца с десятиполосным мостом и общественно-транспортным узлом «Западный въезд», дублёр Кутузовского проспекта с автомобильным мостом через Москву-реку, магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Звенигородского проспекта до ММДЦ, продление Краснопресненской набережной с тоннелем под Малым кольцом Московской железной дороги);
 построенные четыре станции метрополитена: «Выставочная», «Деловой центр» Солнцевской линии и «Деловой центр» Большой кольцевой линии с пересадочным узлом в Центральном ядре ММДЦ и «Международная»;
 открытие станции «Деловой центр» Московского центрального кольца в рамках проекта реконструкции и запуска в 2016 году регулярного пассажирского движения по кольцу;
 создание новой скоростной внеуличной транспортной системы ММДЦ — Шереметьево;
 создание принципиально новой, эффективной и безопасной системы доставки грузов в ММДЦ по железнодорожным, автомобильным и речным транспортным системам.
 магистральные маршруты м31 и м32, соединяющие деловой центр со станциями метро «Белорусская» и «Краснопресненская».

Средства массовой информации 
В 2016 году у Москва-Сити появилось средство массовой информации — развлекательно-деловой интернет-журнал Moscow City Journal (издательский дом White Nation). Также работает портал о жизни и работе в небоскребах Москва-Сити с каталогом сервисов и инфраструктуры Moscitylife.ru и одноимённая страница в Instagram.

C 2017 года популярный Московский журнал о коммерческой недвижимости OFFICE NEWS выделил направление Москва-Сити в отдельную рубрику.

Москва-Сити — пилотный проект Большого Сити 

Строительство Москва-Сити является первым этапом создания района Москвы «Большой Сити». «Москва — Большой Сити» (реже «Москва — Новый центр» или «Москва-Сити-2») — проектируемый новый район в Москве. Предполагается, что он будет расположен на месте бывших промышленных зон между строящимся «Москва-Сити» и Хорошёвским шоссе (общая площадь — около 1000 га). На этой территории, как ожидается, будет построен 21 млн м² недвижимости; инвестиции составят свыше 100 млрд $. Москомархитектура утвердила проект застройки мукомольного завода в октябре 2016 года.

Управляющей компанией проекта назначено ЗАО «Большой Сити». Некоторые проекты построены («Центр международной торговли»), другие одобрены («Райская жизнь») или уже реализуются («Mirax Plaza», «Звенигородский»). Началась реализация проекта гостинично-делового комплекса на месте мелькомбината № 4.

Чрезвычайные происшествия 

 2 апреля 2012 года в процессе строительства башни «Восток» произошёл крупный пожар на 67-м этаже, тушение которого заняло около четырёх часов. Всего в операции по ликвидации возгорания в здании приняли участие 25 пожарно-спасательных подразделений и 4 вертолёта Московского авиационного центра. Несмотря на привлечение вертолётов, потушить пожар долгое время не удавалось. Верхний этаж высотки полыхал практически по всей площади. Пламя то затухало, то разгоралось с новой силой. В результате инцидента никто не пострадал.
 25 января 2013 года в процессе строительства многофункционального комплекса «ОКО» произошёл пожар на 24-м этаже.
 12 января 2014 года в процессе строительства 17-этажного здания на Тестовской улице произошло возгорание. В результате задымления на 15-м этаже никто не пострадал.
 9 июля 2014 года в процессе строительства башни «Эволюция» произошло возгорание кабеля, которое вскоре было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
 31 августа 2015 года в 18:45 начался пожар на 33 этаже в башне «Федерация-Восток». Причина пожара — возгорание строительных материалов. Открытая площадка-место планируемого перехода между башнями.
 13 апреля 2016 года из окна 85 этажа строящегося небоскрёба в «Москва-Сити» упал рабочий..
 11 июня 2021 года из окна 86 этажа башни «ОКО» выпала девушка.

См. также 
 Здание штаб-квартиры «Газпрома»
 Список самых высоких зданий Москвы
 Список самых высоких зданий Европы
 Мост Багратион

Примечания

Ссылки 
 Управляющая компания проекта ММДЦ Москва-Сити

Москва-Сити